Серге́й Ушако́в:
 Ушаков, Сергей (род. 1968) — украинский шоссейный велогонщик.
 Ушаков, Сергей Александрович (1934—2005) — советский, российский учёный-геофизик.
 Ушаков, Сергей Викторович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 
 Ушаков, Сергей Петрович (1828—1894) — действительный статский советник, сенатор, губернатор.
 Ушаков, Сергей Фёдорович (1908—1986) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.